Franz Wiegele ist der Name folgender Personen:
* Franz Wiegele (Maler) (1887–1944), österreichischer Maler
 Franz Wiegele (Skispringer) (* 1965), österreichischer Skispringer